Myceloderma är ett släkte av svampar. Myceloderma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myceloderma